Le nom Saint-Nom-de-Marie ou Très-Saint-Nom-de-Marie est porté par différentes églises.



Église du Saint-Nom-de-Marie de Sainte-Marie en Chaudière-Appalaches
 Église Saint-Nom-de-Marie de Sayabec au Bas-Saint-Laurent

Église Santissimo Nome di Maria (en français : église Très-Saint-Nom-de-Marie) à Rome
 Église Santissimo Nome di Maria al Foro Traiano (en français : Église Très-Saint-Nom-de-Marie-au-Forum-de-Trajan) à Rome

Église du Nom-de-Marie de Novi Sad